Aad Wagenaar (journalist), een Nederlandse journalist
Aad Wagenaar (politicus), een Nederlandse politicus